Колонија 16 де Септијембре има више значења:

 Колонија 16 де Септијембре (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија 16 де Септијембре (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику